

Коктау — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Коктау — село, Хромтауський район, Актюбинська область